Swiatek est un nom de famille polonais ou d'origine polonaise porté par :
 Casimir Świątek (1914-2011), un cardinal et archevêque biélorusse ;
 Jean Swiatek (1921-2017), un footballeur français ;
 Romuald Świątek-Horyń (né en 1928), un historien et écrivain polonais ;
Iga Świątek, (née en 2001), une joueuse de tennis polonaise.